Maniraptoriformi (lat. Maniraptoriformes) je kladus dinosaura koji uključuje ornitomimosaure i maniraptore. Toj grupi naziv je dao Thomas Holtz, koji ju je definirao kao "najnedavnijeg zajedničkog pretka Ornithomimusa i ptica, i sve njegove potomke."

Osobine 
Svi maniraptoriformi, osim terizinosaura, bili su mesožderi. Varirali su po veličini: dok je Archaeopteryx bio veličine goluba, Therizinosaurus je bio dug gotovo deset metara. Također su dosta varirali i po težini. Ipak su svi, osim terizinosaura, bili relativno lako građeni. Neki od njih, kao što je Troodon, spadaju u najinteligentnije dinosaure koji su ikada postojali.

Fosilni ostaci 
Tijekom prošlih godina pronađeno je mnogo fosila, posebno u Kini. Mnogi dinosauri s perjem spadaju u ovaj kladus. Na primjer, kod alvarezsaurida Shuvuuia pronađena je vrsta keratina koja se nalazi u perju današnjih ptica.

Iz perioda kasne jure potiče mnogo gotovo potpunih fosila maniraptoriforma. Archaeopteryx je pronađen u stijenama u Bavarskoj starim između 155 i 150 milijuna godina. Ornitholestes, trudontid WDC DML 110, Coelurus fragilis i Tanycolagreus topwilsoni su poznati iz formacije Morrison u Wyomingu, stare oko 150 milijuna godina. Iz Daohugou biote (stara oko 160 milijuna godina), u koju spadaju Anchiornis i Epidexipteryx, potiču prvi maniraptoriformi. Jedan rod koji možda spada u maniraptoriforme, Eshanosaurus, živio je još i ranije, tijekom rane jure, ali njegova identifikacija je kontroverzna.

Veliki prostor na kojem su pronađeni fosili pripadnika ovog kladusa iz perioda rane krede, ali i morfološki dokazi, pokazuju da su se glavne grane maniraptoriforma razdvojile još prije kraja jure. 

Sve do nedavno se smatralo da su srodnici Tyrannosaurusa bili maniraptoriformi, ali sada se smatra da je to malo vjerojatno.

Povijest istraživanja 
Jedno istraživanje koje je 1994. godine proveo paleontolog Thomas Holtz pokazalo je da postoji srodnost između ornitomimosaura i trudontida; njihova zajednička grupa nazvana je Bullatosauria. Holtz je 1999. godine odbio tu hipotezu i sada većina paleontologa smatra da su trudontidi srodniji pticama ili dromeosauridima nego ornitomimosaurima, pa se naziv Bullatosauria prestao koristiti. Taj naziv odnosi se na zaobljenu (eng. "bulbous") klinastu kost koja je bila zajednička za obje grupe. Holtz je definirao tu grupu kao najnedavnijeg pretka Troodona i Ornithomimusa i sve njegove potomke. Taj koncept se sada smatra nepotrebnim, pa se kladus Bullatosauria smatra sinonimom kladusa Maniraptoriformes.

Klasifikacija 
Slijedi klasifikacija prema Senteru (2007.)

1 Maniraptoriformes, 2 †Ornithomimosauria, 3 Maniraptora, 4 †Therizinosauroidea, 5 Therizinosauridae, 6 †Alvarezsauridae, 7 †Oviraptorosauria, 8 †Oviraptoridae, 9 †Ingeniinae, 10 Paraves, 11 Avialae, 12 Aves, 13 Ornithurae, 14 †Deinonychosauria, 15 †Troodontidae, 16 †Dromaeosauridae, 17 †Unenlagiinae, 18 †Microraptoria, 19 †Dromaeosaurinae

Galerija

Vidi i 
Coelurosauria

Izvori 

Coelurosauria